Jean de Villiers – w latach 1284–1294 wielki mistrz zakonu joannitów,
 Jean de Villiers – ur. w 1981 roku były kapitan reprezentacji Republiki Południowej Afryki w rugby union.